Colonia Cuauhtémoc kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia Cuauhtémoc, Tlaxcala, Huamantla, 
 Colonia Cuauhtémoc, Casas Grandes, 
 Colonia Cuauhtémoc, Delicias, 
 Colonia Cuauhtémoc, Guerrero, Atoyac de Álvarez, 
 Colonia Cuauhtémoc, San Antonio la Isla, 
 Colonia Cuauhtémoc, Oaxaca, San Mateo del Mar, 
 Colonia Cuauhtémoc, Michoacán de Ocampo, Sahuayo, 
 Colonia Cuauhtémoc, Morelos, Coatlán del Río, 
 Colonia Cuauhtémoc, Ixtlahuaca, 
 Colonia Cuauhtémoc, Puebla, Tecamachalco, 
 Colonia Cuauhtémoc, Tepetlán, 
 Colonia Cuauhtémoc, Espinal, 
 Colonia Cuauhtémoc, Axapusco, 

Robotskapade Mexikoförgreningar